A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női súlylökés versenyszámának selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét pedig augusztus 1-jén rendezték Tokióban. A számot a kínai  nyerte 20,58 méteres dobásával.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen döntőjében rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források 

nsulylokes